El nombre Maratón se puede referir a:

Geografía
 la localidad de Maratón en Grecia;
 la localidad de Marathon (Florida), Estados Unidos;
 la localidad de Marathon (Iowa), Estados Unidos;
 el pueblo de Marathon, Nueva York, Estados Unidos;
 la villa de Marathon, Nueva York, Estados Unidos;
 la localidad de Marathon (Texas), Estados Unidos;
 la localidad de Marathon (Wisconsin), Estados Unidos;
 la villa de Marathon City, Wisconsin, Estados Unidos;
 el condado de Marathon, Wisconsin, Estados Unidos;

Historia
 la batalla de Maratón, que tuvo lugar en la localidad griega del mismo nombre en 490 a. C.;

Mitología 
Maratón, fundador epónimo del demo ático de Maratón.

Deportes
 maratón, una prueba de resistencia con categoría olímpica (véase también la :categoría:Maratones);
 media maratón, una carrera atlética;
 ultramaratón, competencia deportiva de largo recorrido;
 Club Deportivo Marathón en San Pedro Sula, Honduras;

Entretenimientos
Marathon, serie de videojuegos;
Maratón de la muerte, película de 1976 con Dustin Hoffman.
Maratón, juego de mesa creado por Sergio Schaar Chabat cuya primera edición surgió en 1985.